Ранчо Луис има више значења:

 Ранчо Луис (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Луис (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Луис (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику